Giovanni Maria Bertolo – giurista italiano
 Giovanni Mulè Bertòlo – storico, giornalista e politico italiano